Леуновское сельское поселение или муниципа́льное образова́ние «Леуновское» — упразднённое муниципальное образование со статусом сельского поселения в Холмогорском муниципальном районе Архангельской области России.

Соответствует административно-территориальной единице в Холмогорском районе — Леуновскому сельсовету.

Административный центр находился в деревне Кузомень.

География 
Сельское поселение находилось на северо-востоке Холмогорского района, на берегах рек Пинега, Чуга, Чуплега, Чуса, Северный Гбач, Южный Гбач, Сия, Тиньга.

История 
Муниципальное образование было образовано в 2006 году. 

Законом Архангельской области от 28 мая 2015 года № 290-17-ОЗ, были преобразованы, путём их объединения, муниципальные образования «Белогорское» и «Леуновское» в сельское поселение «Белогорское» с административным центром в посёлке Белогорский.

До 1958 года эта территория относилась к Пинежскому району.

В 1780 годах в Кузонемском стане проживало чуть более 400 человек.

В 1817 году Кузонемский стан и деревня Леуновская с округой были преобразованы в волости.

В XVII — начале XVIII века деревня Гбач входила в состав Сояльского стана.

Важнейшим центром поморского судостроения в XVI—XVII веках был Кузонемский стан, расположенный в низовьях притока Северной Двины реки Пинеги. Одним из центров «новоманерного» (европейского образца) судостроения была деревня Островская.

Население

Состав сельского поселения

См. также 
 Список населённых пунктов Холмогорского района
 Административно-территориальное деление Архангельской области

Примечания

Ссылки

Законодательство 
 Областной закон «О статусе и границах территорий муниципальных образований в Архангельской области» (текущая редакция от 15.02.2010, возможность просмотра всех промежуточных редакций), (первоначальная редакция от 2004 года)

История 
 Археологические стоянки (Холмогорский район)
 Подчинённые пункты Леуновского сельсовета (Пинежский район) // Справочник административного деления Архангельской области в 1939—1945 годах

Карты 
 Топографическая карта Q-38-135,136 Сия
 Топографическая карта Q-38-133,134 Светлый

Упразднённые сельские поселения Архангельской области
Упразднённые муниципальные образования Холмогорского района
Сельские поселения, упразднённые в 2015 году